Hoyte ist der Name folgender Orte:

 Hoyte (Texas), Ort im Milam County

Hoyte ist der Familienname folgender Personen:
 Gavin Hoyte (* 1990), englischer Fußballspieler
 George Hoyte († 1868), Oberbürgermeister von Dublin
 Hugh Desmond Hoyte (1929–2002), Premierminister von Guyana
 Joslyn Hoyte-Smith (* 1954), britische Leichtathletin
 Justin Hoyte (* 1984), englischer Fußballspieler
 Wendy Hoyte (* 1957), britische Sprinterin
 William Stevenson Hoyte (1844–1917), britischer Organist, Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Heute
 Hoyt